Zmiana warty. Młoda sztuka w Starym Browarze  –  cykl wystaw w Galerii Starego Browaru w Poznaniu prezentujących pokolenie poznańskich artystów urodzonych w latach 70. Kuratorem projektu był Piotr Bernatowicz. Pierwsza edycja rozpoczęła się we wrześniu 2004 roku i trwała do października 2005. W tym czasie odbyło się pięć wystaw. Na każdej z nich kurator zaprezentował prace dwóch artystów. W ramach Zmiany warty odbyły się następujące wystawy: Pinakoteka. Marek Glinkowski, Łukasz Kiepuszewski; Ludzie i zwierzęta. Piotr Zawada, Maciej Kozłowski; Pojedynek. Małgorzata Kopczyńska, Maciej Kurak; Wędrując ku górze. Wędrując w nieznane... Sonia Rammer i Alicja Światłoń; Gry i zabawy. Magdalena Firych i Wojtek Wroński. W październiku 2005 roku na prezentacji Zmiana warty. Podsumowanie pokazane zostały prace wszystkich dziesięciu artystów biorących udział w projekcie.

Bibliografia 
 Marcin Krasny, Maciej Kurak na Dzień Babci, www.obieg.pl 2005;
 Justyna Kowalska, Z Disneylandu wieje grozą, www.obieg.pl 2005; 
 Piotr Sarzyński, Zmiana warty znad Warty, Polityka 39/2004; 
 Monika Małkowska, Do ram obnażona, Rzeczpospolita 30.09.2004; 
 Przemysław Jędrowski, Zmiana Warty, Arteon 2/2005.

Linki zewnętrzne 
 Stary Browar: Zmiana warty Podsumowanie.

Zmiana warty